Twin Towers steht für:

 das World Trade Center, die beiden 2001 zerstörten Haupttürme in New York 
 die Petronas Towers in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias 
 den Vienna Twin Tower in Wien
 die Torres de Santa Cruz in Santa Cruz de Tenerife (Spanien)
 die Zwillingstürme als Erkennungszeichen des ehemaligen Wembley-Stadions (von 1923 bis 2003)  
 Twin Towers (Film), oscarprämierter Kurzfilm von Bill Guttentag und Robert David Port (2003)
 die Twin Towers in Tirana, der Hauptstadt Albaniens

Siehe auch:
 Zwillingsturm in der Architektur (Begriff ins Deutsche übersetzt)